Niemcy:
 Madel – rzeka, dopływ Werry
 Madel – dzielnica Burga

Osoby:
 Johannes Madel – niemiecki geolog
 Uwe Madel – niemiecki prezenter telewizyjny

Zobacz też:
 Mädel